Rodolphe IV peut désigner :
 Rodolphe IV est seigneur de Neuchâtel de 1288 à 1343 ;
 Rodolphe IV est margrave de Bade de 1291 à 1348 ;
 Rodolphe IV est archiduc d'Autriche de 1358 à 1365 ;
 Rodolphe IV est comte de Gruyère de 1365 à 1403 ;
 Rodolphe IV est margrave de Hachberg-Sausenberg de 1441 à 1487 ;
 Rodolphe IV est prince d'Anhalt-Dessau de 1474 à 1510.

Voir aussi